Rataje (gromada w powiecie brzeskim)
 Rataje (gromada w powiecie chodzieskim)
 Rataje (gromada w powiecie oleśnickim)
 Rataje (gromada w powiecie wrzesińskim)
 Rataje Słupskie (gromada) (powiat buski)